Telkkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Telkkäsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Telkkäsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Telkkäsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Telkkäsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar